Regnerus Praedinius (1510-1559), Nederlands humanist, theoloog en docent
Het naar hem genoemde Praedinius Gymnasium in de Nederlandse stad Groningen